Obertura trágica puede referirse a:
 Obertura trágica (Brahms), compuesta en 1880 por Johannes Brahms.
 Obertura trágica (Dvořák), compuesta en 1870 por Antonín Dvořák.